Sunshine Superman – album di Donovan del 1966
 Sunshine Superman – singolo di Donovan del 1966, dall'album omonimo
 Sunshine Superman – compilation di Donovan del 1967.